Il singolare maschile dell'Apia International Sydney 2015 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2015.

Juan Martín del Potro era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto da Michail Kukuškin nei quarti di finale.

Viktor Troicki ha vinto il titolo battendo Kukuškin in finale, con il punteggio di 6–2, 6–3. È stata la prima volta nella storia dell'ATP che due giocatori passati dalle qualificazioni raggiungessero una finale.

Testa di serie
Le prime 4 teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Fabio Fognini (secondo turno)
  David Goffin (secondo turno)
  Philipp Kohlschreiber (secondo turno)
  Julien Benneteau (quarti di finale)

 Leonardo Mayer (semifinali)
 Pablo Cuevas (secondo turno)
 Jérémy Chardy (secondo turno)
 Martin Kližan (primo turno)

Qualificati

 Igor Sijsling (primo turno)
 Jarkko Nieminen (primo turno)

 Michail Kukuškin (finale)
 Viktor Troicki (campione)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni
 

Apia International Sydney 2015
ATP World Tour 2015